Castell puede referirse a:

Diversos 
 Castell, castillo humano originario de Cataluña (España).
 Faber-Castell, empresa alemana.

Lugares de España 
En Alicante
 Castell de Castells, municipio.
 El Castell de Guadalest, municipio.

En Almería
 Castell del Rey, localidad del municipio de Almería.

En las Islas Baleares
 Es Castell, nombre en catalán del municipio Villacarlos
 Castell de Bendinat, localidad del municipio de Calviá.
 Arenal d'en Castell, localidad del municipio de Mercadal.

En Barcelona
 Castell del Areny, municipio.
 Castell de Cabrera, localidad del municipio de Cabrera de Igualada.
 Castell de la Ventosa, localidad del municipio de Piera.
 Castell-Arnau, localidad del municipio de Sabadell.
 Castell-Montbui, localidad del municipio de Bigas.
 El Castell, localidad del municipio de Teyá.
 El Castell-La Tenda Nova, localidad del municipio de Palau-solità i Plegamans.
 El Barri del Castell, localidad del municipio de Castellfullit del Boix.
 Barri del Remei-Castell, localidad del municipio de Premiá de Dalt.
 Moli del Castell, localidad del municipio de Aviá.
 Pla del Castell, localidad del municipio de Collbató.
 Estación de Castell, estación del Teleférico de Montjuïc.

En Castellón
 Castell de Cabres, municipio.
 El Castell, localidad del municipio de Adzaneta del Maestrazgo.

En Gerona
 Castell-Platja d'Aro, municipio.
 Castell Madeleine, localidad del municipio de Calonge.
 Castell de Aro, localidad del municipio de Castell-Platja d'Aro.
 Castell del Ampurdán, localidad del municipio de La Bisbal del Ampurdán.
 Mas Castell, localidad del municipio de Celrá.
 Raval del Castell, localidad del municipio de Bolvir.
 Punta de Castell, yacimiento arqueológico del municipio de Palamós.

En Granada
 Castell de Ferro, localidad y capital del municipio de Gualchos.
 Playa de Castell, playa del municipio de Gualchos.

En Lérida
 Castell de Mur, municipio
 El Castell, localidad del municipio de Oliana.
 El Castell del Remei, localidad del municipio de Penelles.
 El Castell de Santa Maria, localidad del municipio de San Guim de Freixanet.

En Tarragona
 Castell de Montornés, localidad del municipio de Puebla de Montornés.
 El Castell, localidad del municipio de Ulldecona.

Lugares del Reino Unido 
En Gales
 Castell Coch, castillo de Cardiff.
 Castell Henllys, castillo de Pembrokeshire.

Personalidades 
 Jordi Castell, fotógrafo chileno.
 Vicente Castell, pintor español.
 Jorge Castell Guerrero, profesor y político mexicano.
 Roberto Mosquera Castell, escritor y arquitecto español.
 Manuel Pérez Castell, político español.
 Vicente Castell Ibáñez, político español.